Fridrich III. (někdy překládáno do češtiny jako Bedřich III.) je jméno těchto panovníků:

Císařové
 Fridrich III. Habsburský, císař Svaté říše římské (1440–1493)
 Fridrich III. Pruský, německý císař a pruský král (1888)

Králové
Fridrich III. Sličný, římsko-německý král (1314–1330)
 Fridrich III. Sicilský (1341– 1377), sicilský král a vévoda z Athén
 Frederik III. Dánský, dánský a norský král (1648–1670)

Vévodové
 Fridrich III. Lotrinský, lotrinský vévoda (1251–1302)
 Fridrich III. Habsburský (1347–1362), vévoda rakouský (1358–1362)
 Fridrich III. Holštýnsko-Gottorfský, vévoda holštýnsko-gottorpský (1616–1659)
 Fridrich III. Lehnický († 1570) – kníže lehnický, břežský a volovský z rozrodu Piastovců
 Fridrich III. Sasko-Altenburský, saský vévoda (1732–1772)

Hrabata
 Fridrich III. Bádenský (1327–1353), bádenský markrabě
 Fridrich III. Míšeňský, míšeňský markrabě (1349–1381)
 Fridrich III. Zbožný, falckrabě a kurfiřt (1559–1576) 
 Fridrich III. Moudrý, saský kurfiřt (1486–1525)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník